Bida peut désigner :

Toponyme 
 Bida, une commune du Burkina Faso.
 Bida, ville du Nigeria, c'est aussi le nom d'une zone de gouvernement local autour de cette ville.
 Bida, localité de l'émirat de Ras el Khaïmah, dans les Émirats arabes unis.

Anthroponyme 

 Bartosz Bida (2001-), footballeur polonais.
 Alexandre Bida (1813-1895), peintre et graveur français.
 Oukil Bida (2004), belle et intelligente jeune fille kabyle; mathématicienne; et peintre à ses temps perdus.

Mythologie 
 Bida, serpent géant, protecteur mythique du royaume du Ouagadou.

Religion 
 Bidʻah, terme désignant une hérésie dans l'islam.

Homonymie de toponyme